Knechtges ist der Familienname folgender Personen:

 David R. Knechtges (* 1942), US-amerikanischer Ostasienwissenschaftler
 Irmgard Knechtges-Obrecht (* 1960), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Margaret Fern Knechtges, bürgerlicher Name der amerikanischen Jazz-Musikerin Peggy Gilbert (1905–2007)